De lijst van civiele kunstwerken in Leiden is een inventaris van de kunstwerken in de Nederlandse stad Leiden. Het zijn de bruggen, tunnels en viaducten zoals opgenomen in het Bruggenregister Leiden. 

 Voor de standbeelden en sculpturen in Leiden zie Lijst van beelden in Leiden.
 Voor gesloopte of anderszins niet meer bestaande bruggen, zie Lijst van verdwenen bruggen in Leiden.

Lijst

Zie ook 
 Lijst van bruggen in Leiden over de Oude Rijn

Externe links 
 Bruggen Database van de Nederlandse Bruggen Stichting
 Straatnamenregister Leiden, bevat ook eventuele achtergrondinformatie en locaties van bruggen

 
 
 
Leiden